Круиљас има више значења:

 Општина Круиљас (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Круиљас (Круиљас, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику